Прачинбурі:

 Прачинбурі — провінція в східній частині Таїланду. 
 Прачинбурі — місто в Таїланді, столиця однойменної провінції.